Wyllys ist der Familienname folgender Personen:

 George Wyllys (1590–1645), Gouverneur der Colony of Connecticut 
 Jean Wyllys (* 1974), brasilianischer Autor und Politiker

Siehe auch:
 Willis